Сан-Луис () — распространённый топоним в испаноязычных странах и Бразилии.

Аргентина
 Сан-Луис (Аргентина)
 Сан-Луис (провинция)
Бразилия
 Сан-Луис (Мараньян)
 Сан-Луис-Гонзага
 Агломерация Гранди-Сан-Луис
 Городская агломерация Сан-Луис (микрорегион)
Гондурас
 Сан-Луис (Гондурас)
Колумбия
 Сан-Луис (Антьокия) — город и муниципалитет на территории департамента Антьокия.
Мексика
 Сан-Луис-Потоси (город)
 Сан-Луис-Потоси (штат)
 Сан-Луис-Рио-Колорадо

Другие собственные имена предметов и объектов
 ARA San Luis (S-32) — аргентинская подводная лодка
 Сан-Луис (футбольный клуб) — мексиканский футбольный клуб